Franciaország
Rott, település Bas-Rhin megyében 

 Németország
Rott, település Bajorországban
Rott am Inn, település Bajorországban
Rott, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Rott, folyó Bajorországban